Kazimierz Gliński ps. „Kazimierz Poroh” (1850–1920) – poeta, dramaturg i powieściopisarz
 Kazimierz Gliński ps. „Oskar Leman (Lehman)” (ur. 1897) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Kazimierz Gliński (1902–1940) – podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych, zamordowany w Katyniu

Przypisy